

Gur'evsk – città nell'oblast' di Kaliningrad
 Gur'evsk – città nell'oblast' di Kemerovo

Pagine correlate 

Gur'evskij rajon